Torneig de tennis masculí: bett1HULKS Indoors
 Torneig de tennis masculí: bett1HULKS Championship